Setra S 416 UL — пригородный автобус серии MultiClass 400, выпускаемый немецкой компанией Setra с 2002 года.

Описание 
Автобус Setra S 416 UL серийно производится с 2002 года. Аббревиатура UL означает Überlandbus (пригородный автобус).

С 2009 года производится вариант с увеличенной высотой пола Setra S 416 H.

Существуют также низкопольные варианты:

 Setra S 416 NF (2006—2013);
 Setra S 416 LE (2014 — настоящее время).

С 2013 года производится также автобус повышенной комфортности Business.

Эксплуатация 
Автобус Setra S 416 UL эксплуатируется во многих странах.

Примечания

Ссылки 

 Технические характеристики Setra S 416 UL
 Технические характеристики Setra S 416 UL business
 Технические характеристики Setra S 416 NF

Автобусы Setra